Клубный кубок UNCAF 1977 — 7-й розыгрыш футбольного турнира под названием Турнир Фратернитад. Турнир вновь был сыгран по круговой системе в одной группе из семи участников. Участники по-прежнему представляли три государства — Гватемала, Коста-Рика и Сальвадор. Трофей во второй раз завоевал гватемальский клуб «Мунисипаль».

Участники 

  Аврора — обладатель Кубка Фратернитад 1976.
  Мунисипаль — чемпион Гватемалы сезона 1976.
  Комуникасьонес — 2-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1976.
  Саприсса — чемпион Коста-Рики сезона 1976.
  Мехико — 2-е место в чемпионате Коста-Рики сезона 1976.
  Агила — чемпион Сальвадора сезона 1976/1977.
  Онсе Мунисипаль — 2-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1976/1977.

Результаты

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF

1977